Бір — ліс.
 Бір — структура даних, дерево префіксів.

Топонім 

Села:
 Бір — Львівська область, Золочівський район
 Бір — Рівненська область, Вараський район
 Бір — Чернігівська область, Чернігівський  район
Об'єкти ПЗФ:
 Бір — заповідне урочище, Рівненська область,  Острозький район
 Бір — заповідне урочище, Харківська область

Прізвище 

 Грег Бір ( 1951) — американський письменник-фантаст.
 Джон Бір ( 1974) — канадський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Елізабет Бір ( 1971) — американська письменниця-фантаст.
 Паула Бір ( 1995) — німецька акторка.
 Рахель де Бір (1831—1843) — напівлегендарна африканерська героїня.
 Стаффорд Бір (1926—2002) — британський кібернетик.
 А. Бір (A.K. G. Bier) — винахідник пункційної голки в медицині

Див. також 
 Ефіопський бір — грошова одиниця Ефіопії.
 Великий бір (значення)
 Срібний Бір (значення)
 Красний Бір (значення)
 Червоний Бір (значення)
 Бор (значення)

Примітки